Кыке́р — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Кыкерское».

География 
Расположено на правом берегу реки Нерчи, в 89 км к северо-востоку от районного центра, села Верх-Усугли.

История 
Основано в 1668 году казаком Е. Пляскиным.

Население

Инфраструктура 
Средняя школа, детский сад, библиотека, детский дом, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района